Le terme conduit, désigne, de façon générale, un tuyau, une conduite, un passage. Il était l'équivalent local (en Lorraine) du terme  (foyer) sous l'Ancien Régime. Il peut également désigner :
 Un conduit de fumée ou de cheminée.
 Conduit, genre musical vocal
 Conduit, logiciel pour l'environnement de bureau GNOME permettant de synchroniser des informations avec un autre ordinateur, un service en ligne ou un appareil électronique
 Conduit, sixième album studio de Funeral for a Friend commercialisé en 2013
 Plate-forme Conduit, plate-forme de distribution de barre d'outils
 The Conduit, jeu vidéo commercialisé sur Nintendo Wii en 2009, édité par Sega et développé par High Voltage Software

Notes et références 

Homonymie